Sikstenen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sikstenen, Vörå, Österbotten, 
 Sikstenen, Malax, Österbotten,

Se även
Spikstenen

Robotskapade Finlandförgreningar